Линя́ющие  — клада первичноротых животных. Предложена на основе молекулярно-генетических исследований генов рРНК малых субъединиц рибосом. Позднее эта концепция была подтверждена в исследованиях наборов Hox-генов. В настоящее время данная классификация является общепринятой, хотя родственные отношения между отдельными типами ещё не до конца установлены.

Помимо экдизиса, к предполагаемым апоморфиям относят ультраструктурные особенности строения кутикулы, в частности, особый вид хитина (альфа-форма), его локализация в базальном слое кутикулы (эндокутикула) и наличие триламинатной эпикутикулы, секретируемой микроворсинками клеток эпителия. Также у всех линяющих отсутствует реснички в эпителии (это не относится к ресничным рецепторам).

Состав группы 
К линяющим относят следующие группы:
 Panarthropoda
 Лобоподы (Lobopoda), парафилетическая группа относительно членистоногих
 Тихоходки (Tardigrada)
 Онихофоры (Onychophora), включая  ксенузий (Xenusia)
 Членистоногие (Euarthropoda = Arthropoda в узком смысле), из которых до наших дней дожили насекомые, многоножки, хелицеровые, ракообразные, включая пятиусток (Pentastomida)
  Dinocarida, куда входят аномалокаридиды и сходные группы
 Nematoida
 Круглые черви (Nematoda)
 Волосатики (Nematomorpha)
 Scalidophora
 Киноринхи (Kinorhyncha)
 Лорициферы (Loricifera)
 Приапулиды (Priapulida)
 вымершие Scalidophora неясных систематических связей
  Palaeoscolecida и некоторые другие вымершие таксоны неясных систематических связей

Критика 
<div style="clear:right;border:1px solid #1E90FF;float:right;padding:3px;width:275px;">

<small>Филогенетическое древо Ecdysozoa по Dunn et al. (2008)</small>
</div>
Группировка, предложенная Агинальдо с соавторами, не является общепринятой. Некоторые зоологи всё ещё придерживаются гипотезы о том, что Panarthropoda и Annelida образуют монофилетическую группу Articulata, тогда как линяющие представляют собой полифилетическую группу. Основные аргументы противников экдизозойной гипотезы сводятся к следующему:
 Кутикулярные эпителии широко распространены в различных типах беспозвоночных, включая и ряд групп за пределами Ecdysozoa, таких как кольчатые черви и моллюски, и характеризуются значительным разнообразием. Считается, что, по крайней мере в некоторых случаях, они могли возникнуть независимо. У Nematoda и Panarthropoda кутикула различна как по химическому составу, так и по ультраструктуре.
 Молекулярные доказательства монофилии Ecdysozoa иногда подвергаются сомнениям .

Примечания